Gamma Arietis pode se referir a:
Gamma1 Arietis
Gamma2 Arietis
Rho Arietis pode se referir a:
Rho1 Arietis
Rho2 Arietis